Mote peut désigner :

Patronyme 
 Ashley Mote, femme politique britannique ;
 Frederick W. Mote, sinologue américain.

Gastronomie 
 , nom générique de différentes céréales ou légumineuses cuites dans l'eau, consommées dans diverses parties du continent américain ;
 , boisson chilienne non alcoolisée.

Autres 
 Mote, ancien nom attribué à la commune française de Mouthe, dans le Doubs ;
 Mote Marine Laboratory, organisation américaine basée à Sarasota, Floride ;
 Mote Park, parc situé à Maidstone, Angleterre.